Trumpp ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Trumpp (* 1956), deutscher Biologe und Krebsforscher
 Ernst Trumpp (1828–1885), deutscher Sprachforscher und Orientalist
 Martina Trumpp (* 1986), deutsche Geigerin
 Thomas Trumpp (1931–2021), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:

 Trump (Begriffsklärung)